Final de Ascenso 2015 – szesnasta edycja dwumeczu między mistrzami drugiej ligi meksykańskiej (Ascenso MX) o awans do pierwszej ligi (Liga MX). 

Dwumecz rozegrano pomiędzy triumfatorami drugiej ligi z jesiennego sezonu Apertura 2014 (Club Necaxa) i wiosennego sezonu Clausura 2015 (Dorados de Sinaloa). Pierwsze spotkanie odbyło się 16 maja, zaś rewanż miał miejsce tydzień później, 23 maja. Gospodarzem meczu rewanżowego był Club Necaxa, z racji lepszego niż rywale bilansu w rozgrywkach drugiej ligi zliczanego z dwóch wyżej wymienionych sezonów.

Zwycięzcą dwumeczu okazał się Dorados de Sinaloa prowadzony przez argentyńskiego trenera Carlosa Bustosa, który pokonał w dwumeczu Club Necaxa łącznym wynikiem 3:1 (1:1, 2:0). Dzięki temu drugi raz w historii awansował do pierwszej ligi, powracając do niej po dziewięciu latach przerwy.

Szczegóły meczów

Pierwszy mecz

Rewanż 

 
AWANS DO LIGA MX – 2014/2015

DORADOS 2. AWANS

Bibliografia 
 RSSSF 

2
2015 w piłce nożnej
2015 w Meksyku